Jirschitz bezeichnet

die Gemeinde Jiřice im Okres Nymburk, Tschechien
die Gemeinde Jiřice u Humpolce im Okres Pelhřimov, Tschechien

Siehe auch:
 Jiřice (Begriffsklärung)